Татьяна Голицына:
 Голицына, Татьяна Борисовна (в замужестве Потёмкина; 1797—1869) — русская благотворительница, статс-дама, устроительница крымского имения «Артек». 
 Голицына, Татьяна Васильевна (1783—1841) — статс-дама, благотворительница.